Koslowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Koslowsky (* 1961), deutsche Sängerin
 Jörg Koslowsky (* 1979), deutscher Schauspieler und Unternehmer
 Katherina Koslowsky, Pseudonym von Karin Hempel-Soos (1939–2009), deutsche Schriftstellerin
 Tyler Koslowsky (* 1993), kanadischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Koslowski
 Kozłowski